Scarperiesi – abitanti di Scarperia e San Piero
Scarperiesi – abitanti di Scarperia